Według spisu Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w Polsce znajdują się dwa jeziora o tej nazwie:
 Jezioro Zawadzkie – jezioro w gminie Stare Juchy, w powiecie ełckim (Pojezierze Ełckie)
 Jezioro Zawadzkie – jezioro w gminie Janowo, w powiecie nidzickim (pogranicze pojezierzy Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Mazurskiego oraz Niziny Północnomazowieckiej)

Przypisy